Härskarringen kan syfta på:

 Härskarringen – en fantasyroman av J.R.R. Tolkien, se Sagan om ringen
 Härskarringen – ett fiktivt magiskt föremål som spelar en nyckelroll i böckerna om Sagan om ringen, se Den enda ringen
 Filmtrilogin om Härskarringen –  en serie fantasyfilmer regisserade av Peter Jackson baserade på J.R.R Tolkiens roman Sagan om ringen
 Slaget om Midgård – Härskarringen – ett strategispel till PC